Газе́та может означать:

 Газета — печатное периодическое издание на недорогой бумаге.
 «Газета» — ежедневная российская общественно-политическая газета.
 «Газета» — американский кинофильм 1994 года.
 Газета — посёлок, Свердловская область, Россия

См. также 
 «Газета.Ru» — российское интернет-издание.
 Газетта